

Pseudonyme 

 Kassim Djae (1982-), rappeur français, membre de Psy 4 de la rime.

Patronyme 

 Anne-Marie Alonzo (1951-2005), écrivain et journaliste québécois ;
 Jérôme Alonzo (1972-), footballeur français ;
 John A. Alonzo (1934-2001), directeur de la photographie américain ;
 Juan Alonzo (1911-?), footballeur cubain ;
 Pierre Alonzo (1940-), footballeur et entraîneur français.

Prénom 
Alonzo est un prénom.